Смешанный алфавит (гибридный алфавит) — алфавит, разработанный в Китайской Народной Республике для языков различных национальных меньшинств. В создании алфавита большую роль сыграл советский лингвист Г. П. Сердюченко.

В начале 1950-х годов в КНР начался процесс создания письменностей для национальных меньшинств. Предлагались различные варианты, как на основе латинского алфавита, так и на основе кириллицы. В 1955 году началась разработка алфавита для чжуанского языка. Сердюченко предложил использовать кириллицу, которая к тому времени уже стала (временно) основой алфавитов народов Китая, относящихся к алтайской языковой семье (дауры, казахи, киргизы, сибо, татары, узбеки, уйгуры). Однако в итоге в основу алфавита чжуанского языка было решено положить латиницу, а некоторые специфические звуки и знаки для обозначения тонов дополнить кириллическими или модифицированными латинскими символами.

В 1955—1957 годах смешанный алфавит был также внедрён для использования в языках мяо (4 отличающихся алфавита для 4 диалектов), хани (2 разных алфавита), лису, наси, буи, и, ва, лаху, ли.

Однако вскоре отношения СССР и КНР резко ухудшились и советские лингвисты более не привлекались к разработке алфавитов народов Китая. Кириллические алфавиты для народов алтайской группы были отменены, а разработка новых смешанных алфавитов остановлена. Вновь разработанные алфавиты в Китае с того момента использовали только 26 латинских букв.

Смешанные алфавиты, созданные в 1955-57 годах, использовались крайне ограниченно всего несколько лет, однако чжуанский смешанный алфавит формально продолжал использоваться до 1982 года, когда в КНР прошла очередная языковая реформа, и он был заменён на алфавиты из 26 латинских букв.

Буквы, использовавшиеся в смешанном алфавите 
Приведены буквы, использовавшиеся в чжуанском, мяо (4 диалекта), лису, и, буи, лаху, ли, хани (2 диалекта), ва алфавитах

Литература 
 Minglang Zhou. Multilingualism in China: the politics of writing reforms for minority languages. Berlin, 2003. ISBN 3-11-017896-6

Алфавиты на основе латинского
Языки Китая
Кириллические алфавиты
Письменности, изобретённые в XX веке